Logo o logotip, signe gràfic, distintiu o emblema utilitzat per entitats comercials, organitzacions o individus amb l'objectiu de facilitar o promoure el reconeixement públic instantani d'un producte, servei o empresa 
 llenguatge de programació Logo, llenguatge de programació desenvolupat per Papert, Solomon i Feurzeig el 1967.
 Regne de Logo, antic estat dels malinkes que s'estenia de Dinguira a les cascades de Félou, al costat esquerre del riu Senegal, una plana de gran fertilitat poblada de soninkés
 Logo (Mali)